

Portugal 
 Rua Latino Coelho (Funchal) — rua em Funchal
 Rua Latino Coelho (Lisboa) — rua em Lisboa
 Rua Latino Coelho (Póvoa de Varzim) — rua em Póvoa do Varzim

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte